Come Clean (álbum) — de Puddle of Mudd
 "Come Clean" (canção) — de Hilary Duff
 Come Clean (filme) — com a dupla Laurel e Hardy

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música